Balázs Márton (1867–1948) néprajzkutató
 Balázs Márton (1929–2016) matematikus, egyetemi tanár
 Balázs Márton (1976) matematikus
hasonló nevűek
 Balázs Márton Ernő (1957) matematikus, informatikus, egyetemi oktató